Првенство Енглеске у рагбију 1992/93. (службени назив: 1992–93 Courage League) је било 6. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 13 клубова, у другу лигу су испали Лондон скотиш, Сараценси, Рагби лајонси и Вест Хартепул, а титулу је освојио Бат.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1992.
Рагби у 1993.